Otmice kan syfta på följande platser:

Polen 

 Otmice (ort i Polen), Opole vojvodskap, Powiat strzelecki,

Tjeckien 

 Otmíče, ort, Mellersta Böhmen, 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar